Ortigosa del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ortigosa del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Ortigosa del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar